

Localidades

 Saint-Jean-le-Vieux (Ain)
 Saint-Jean-le-Vieux (Isère)
 Saint-Jean-le-Vieux (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos